NED est un sigle, qui signifie :
  ;
  ;
 .

NED est un code, qui signifie :
 Pays-Bas, selon la liste des codes pays du CIO.

Politique 
NED est aussi l'acronyme de Nouvelle écologie démocrate, un ancien parti politique français, fondé en 2013 d'une scission de Cap21 et dissout en 2019 dans le Mouvement radical. Présidé par Éric Delhaye (2013-2018) puis par Nathalie Tortrat (2018-2019), le parti était membre de l'UDI de 2013 à 2019.

Voir aussi 
 Ned ou Comment survivre aux études, série télévisée.

Code